Chordodes cubanensis är en tagelmaskart som beskrevs av Montgomery 1898. Chordodes cubanensis ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
cubanensis